Александр Николаевич Иорда́нский (1903—1971) — советский учёный в области фотохимии.

Биография 
А. Н. Иорданский родился . В 1936—1937 годы работал на киностудии «Союздетфильм», в 1937—1939 годах — на киностудии «Мосфильм», с 1939 года — в НИКФИ. Участвовал в разработке и внедрении двухцветного виражного и гидротипного методов производства фильмов. Работы учёного сыграли значительную роль в создании цветных кинофильмов. При его участии разработан и внедрён комплект цветных киноплёнок с маскирующими компонентами. Является автором принципиально нового способа цветной спектрозональной аэрофотографии, который позволил существенно повысить объем полезной информации, получаемой при фотографировании с различных высот и из Космоса. Доктор технических наук. Член ВКП(б) с 1944 года. Похоронен на Химкинском кладбище.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за участие в разработке нового типа фотоматериалов
 орден Трудового Красного Знамени (15.09.1948) — за успешную работу в области цветной кинематографии
 орден «Знак Почёта» (14.04.1944)

Источники 
 Кинословарь в 2-х томах. Москва: «Советская энциклопедия», 1966—1970
 «Журнал научной и прикладной фотографии и кинематографии», 2003, Т. 48, Вып. 3
 https://web.archive.org/web/20141006103825/http://nikfi.ru/about/history/historical-articles/50-years/

Ссылки 
 Иорданский Александр Николаевич

Члены КПСС
Похороненные на Химкинском кладбище